Линдзи Мари Фонсека () е американска актриса, известна с ролята си на Александра Удинов в екшън сериала „Никита: Отмъщението“ и на Дилън Мейфеър в „Отчаяни съпруги“.

Биография 
Линдзи Мари Фонсека е родена на 7 януари 1987 г. в Оукланд, Калифорния. Тя има португалски корени. Израства първо в Аламеда, а след това с Морага, Калифорния. Печелила е второ място за „Млад танцьор на годината“. След това се премества в Лос Анджелис. Нейната първа роля е Каролин Карълтън в телевизионния сериал „Младите и неспокойните“, която тя играе в продължение на три години. Също играе Дилан Мейфеър в „Отчаяни съпруги“. Широка слава донесе ролята и в „Шут в г*за!“ през 2010 г. От 2010 до 2013 година играе главна роля в сериала „Никита: Отмъщението“ на американския телевизионен канал The CW. Списание Максим я поставя на 62-ро място в списъка на 100-те най-секси жени за 2010 г. и на 89-о място през 2011 г.

Личен живот 
Фонсека сключва брак през април 2009 г. с актьора Матю Смайли. Двамата се разделят през 2012 г. и Линдзи подава молба за развод през 2013 година.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 Официален сайт
 
 

Американски актьори и актриси
Родени в Оукланд (Калифорния)